Paperino e l'eremita (The Screaming Cowboy) è una storia scritta da Carl Barks. L'opera conta complessivamente 10 tavole.

Pubblicazioni 
 USA, febbraio 1952 sul numero 137 di Walt Disney's Comics and Stories;
 Italia, 20 febbraio 1952  sul numero 190 degli Albi tascabili di Topolino.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi Tascabili di Topolino Omaggio Persil n. 60 (1960)
Paperino n. 14 (7/1982)
Il Tascabilone n. 8 (1/1989)
Zio Paperone n. 42 (3/1993)
Paperino - Carl Barks n. 15 (11/2002)
La grande dinastia dei paperi n. 4 (18/2/2008)

Trama 
Paperino è riuscito a scrivere canzone in stile country intitolata Il lamento del cowboy che ha riscosso successo di vendite, per festeggiare con i suoi nipoti (Qui, Quo e Qua) decidono di andare in vacanza in montagna a Valle Slavina. Qui scoprono che continue  slavine sommergono l'hotel, e iniziano le loro avventure per capire chi sia il colpevole. Sospettando di un eremita scopriranno alla fine che era il juke box dell'albergo con le vibrazioni che scatenava il responsabile.

Testo della canzone
Il testo della canzone cantata da Paperino:

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks